Ро́бин Гейл Райт (; род. 8 апреля 1966, Даллас, Техас, США) — американская актриса кино и телевидения и режиссёр. Обладательница премии «Золотой глобус» и восьмикратная номинантка на прайм-таймовую премию «Эмми».

Ранние годы 
Робин Райт родилась в Далласе, штат Техас, в семье Гейл Райт (в девичестве Гастон), национального директора компании Mary Kay, и Фредди Райта, работника фармацевтической компании. Райт выросла в Сан-Диего, штат Калифорния, и училась в школах Ла-Холья () и Тафта ().

Карьера 

Робин Райт начала работать фотомоделью, когда ей было 14 лет. В возрасте 18 лет она получила роль Келли Кэпвелл в мыльной опере «Санта-Барбара», за которую удостоилась трёх номинаций на Дневную премию «Эмми».

В кино Робин дебютировала в 1986 году в фильме «Полиция нравов Голливуда». Позднее она сыграла главную роль в фильме «Принцесса-невеста» режиссёра Роба Райнера. Настоящую известность актрисе принесла роль в фильме «Форрест Гамп» (1994), в котором она была партнёршей Тома Хэнкса. Вскоре Райт получила главную роль в фильме «Молл Флэндерс» (Moll Flanders, 1996) и снялась с Уильямом Хартом и Эми Мэдиган в судебной драме «Боль любви» (Loved, 1996).

В 2013 году Райт была номинирована на премию «Эмми». 12 января 2014 года она была удостоена премии «Золотой глобус» за роль в телесериале «Карточный домик».

После 4-го сезона сериала «Карточный домик» в 2016 году Райт заявила, что считает Клэр Андервуд равной Фрэнку Андервуду, и потребовала равной оплаты за её работу. Канал Netflix согласился с этим заявлением. В 2017 году Райт была номинирована на пятую премию «Эмми» за выдающуюся главную женскую роль в драматическом сериале. В течение 2014, 2016 и 2017 годов Райт получала номинации на премию Выбор телевизионных критиков за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

В октябре 2017 года Райт была утверждена на главную роль в сериале после обвинений Спейси в сексуальных домогательствах, которые привели к тому, что он был уволен продюсерами. В том же году она сыграла генерала Антиопу в фильме «Чудо-женщина». Затем последовала роль в фильме «Бегущий по лезвию 2049».

В апреле 2019 года стало известно, что Райт дебютирует в качестве режиссёра в фильме «Земля». Она также сыграла в нём главную роль. В 2020 году Робин снова сыграла в фильме «Чудо-женщина: 1984».

Личная жизнь 

В 1986—1988 годах Райт была замужем за актёром Дэйном Уизерспуном, которого она встретила на съёмках мыльной оперы «Санта-Барбара» в 1984 году.

В 1989 году Райт начала встречаться с актёром Шоном Пенном. Райт была предложена роль в фильме «Робин Гуд: Принц воров» (1991), но она отклонила её из-за беременности. Их дочь, Дилан Фрэнсис, родилась в апреле 1991 года. Райт отклонила роль Эбби Макдир в фильме «Фирма» (1993) из-за беременности вторым ребёнком. Сын Райт и Пенна, Хоппер Джек, родился в августе 1993 года.

После расставания и примирения Райт и Пенн поженились в 1996 году, и она изменила своё имя на Робин Райт Пенн. Они несколько раз сходились и расходились, и объявили о намерении развестись в декабре 2007 года, однако спустя четыре месяца заявление о разводе было отозвано по запросу пары. В феврале 2009 года Райт и Пенн вместе посетили 81-ю церемонию вручения премии «Оскар», где Пенн одержал победу в категории «Лучшая мужская роль». В апреле 2009 года Пенн подал заявление о раздельном проживании, но забрал его в мае того же года. 12 августа 2009 года Райт подала на развод, заявив, что у них нет планов сходиться, а также убрала фамилию «Пенн» из своего профессионального имени. Бракоразводный процесс был завершён 22 июля 2010 года.

В феврале 2012 года Райт начала встречаться с актёром Беном Фостером. Пара объявила о помолвке в январе 2014 года, но отменила её в ноябре того же года. Райт и Фостер вновь сошлись в январе 2015, но в августе 2015 объявили об отмене второй помолвки и их окончательном расставании.

В 2017 году Райт начала встречаться с Климентом Жиро, менеджером модного дома Saint Laurent. В августе 2018 года Райт и Жиро поженились в Ла Рош-Сюр-ле-Бюи (фр.), Франция.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»
Режиссёры телевидения США
Киноактрисы США